Ippotoo – personaggio della mitologia greca, figlio di Leto e comandante dei Pelasgi. Fu ucciso da Aiace Telamonio
 Ippotoo – personaggio della mitologia greca, figlio di Alope e di Poseidone. Divenne re di Arcadia per volere di Teseo
 Ippotoo – personaggio della mitologia greca, uno dei cinquanta figli di Priamo, probabilmente illegittimo